Рыжие волосы — это один из генетически унаследованных типов цвета волос человека. 

У рыжеволосых людей часто бывает бледная кожа и веснушки. Наиболее распространённый тип рыжих волос в Северной Европе, например, на Британских островах, а также в Удмуртии. Такие волосы характеризуются высокими уровнями красного пигмента феомеланина и относительно низким уровнем тёмного пигмента эумеланина. Рыжие волосы вызваны пигментом феомеланином, на выработку которого влияют определённые модификации гена MC1R. Фенотипически наличие рыжих волос требует наличия одного аллеля рыжих волос от каждого родителя.

Фенотип 
У рыжих, как правило, светлая кожа, светлые глаза (серые, синие, голубые, зелёные), а также веснушки, и имеется чувствительность к ультрафиолету.

Носители рыжих волос почти всегда имеют светлую кожу — это является генетическим преимуществом в климатических зонах, где большую часть года стоит холодная погода, идёт много дождей. В таких местах Земли мало солнечных дней, и тем, кто там живёт, важно получать достаточное количество витамина D. Светлая кожа способствует этому. Однако чувствительность рыжеволосых к ультрафиолету обусловливает высокий риск развития рака кожи и возможность обгореть на солнце. Исследования показали, что рыжеволосые более чувствительны к боли, связанной с воздействием тепла, и также требуют больших доз анестезирующих веществ, в сравнении с людьми других цветов волос.

Оттенки

В культуре 
Термин «рыжеголовый» () известен в Западном мире минимум с 1510 года.

Рыжий цвет волос встречается достаточно редко, что делает возможным такое необычное мероприятие, как «всемирная встреча рыжеволосых». В 2009 году такая встреча проводилась в нидерландском городе Бреда. Организаторы ожидали около 4000 участников из 36 стран. 8 сентября отмечается Международный день рыжих.

Галерея

См. также 
 Рудой

Примечания 

Цвет волос